Mit dem Itzel-Preis der Itzel-Stiftung werden profilierte Einzelleistungen oder ein gesellschaftsprägendes Lebenswerk von Frauen und Männern ausgezeichnet, deren Persönlichkeit und Wirken klar und überzeugend die christlichen Werte, Moral und Ethik widerspiegeln. Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert.

Der nach dem Großindustriellen Julius Itzel (1905–1974) benannte Preis wurde am 10. Mai 2003 in München erstmals verliehen.

Preisträger 
 2003: Ruth Pfau, Lepra-Ärztin
 2005: Pfarrer Sebastian Obermaier, Missionar in Bolivien
 2010: Schwester Lea Ackermann, Gründerin des afrikanischen Hilfswerks SOLWODI
 2013: Kyrillos William, ägyptischer koptischer Bischof
 2015: Schwester Margret Ebe, Franziskanerin, tätig in der Obdachlosenhilfe
 2018: Alois Glück, deutscher Politiker (CSU) und Landtagspräsident im Bayerischen Landtag.
 2022: Gerd Müller, deutscher Politiker (CSU)

Weblinks 
 Itzel-Preis auf der Webseite der Itzel-Stiftung

Einzelnachweise 

Auszeichnung (Christentum)
Deutsche Auszeichnung
Itzel, Julius
Erstverleihung 2003